Billingsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Billingsville (Indiana)
 Billingsville (Missouri)